Vogelvrij, een van oorsprong middeleeuwse straf voor halsmisdrijven
 Vogelvrij (film), een Nederlandse stomme film uit 1916
 Vogelvrij (Lucky Luke), het zesde stripalbum in de Lucky Luke-reeks